Stati Uniti d'America
Goodwell –  township della Contea di Newaygo, Michigan
Goodwell – comune della Contea di Texas, Oklahoma